Harm (voornaam), een jongensnaam
 Harm dB, een Nederlands radioprogramma van 3FM